Sallmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Sallmannsdorf (Deining), Gemeindeteil von Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern 
 Sallmannsdorf (Gemeinde St. Thomas), Gemeindeteil von St. Thomas am Blasenstein, Österreich